Известны следующие личности по имени Саллюстий ():

 Гай Саллюстий Крисп — римский историк I в. до н. э.
 Гай Саллюстий Пассиен Крисп — консул-суффект 27 года и консул Римской империи 44 года, приёмный внук предыдущего.
 Саллюстий Лукулл — наместник римской Британии I века н. э.
 Сей Саллюстий (также известен как Макриан) — тесть императора Александра Севера, возможно, цезарь.
 Флавий Юлий Саллюстий — консул 344 года.
 Саллюстий — философ-неплатоник IV в., представитель пергамской школы неоплатонизма. Идентифицируется разными исследователями либо Сатурнием Секундом Саллюстием, либо с Флавием Саллюстием.
 Сатурний Секунд Саллюстий — римский государственный деятель IV века н. э., префект Востока, один из претендентов в императоры в 363 году.
 Флавий Саллюстий — римский государственный деятель IV века н. э., префект Галлии.
 Саллюстий (брат узурпатора Иовина) — родственник (брат) одного из римских узурпаторов начала V в. н. э.
 Саллюстий Эмесский — кинический философ V века.
 Гийом де Салюст дю Барта — французский поэт XVI века.
 Саллюст Дюваль — канадский ученый и изобретатель.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки